Pawlina Filipowa (ur. 20 grudnia 1975 w Berkowicy) – bułgarska biathlonistka, mistrzyni Europy w biegu indywidualnym z 2006 roku. Na tych samych zawodach wywalczyła również srebro w sztafecie. W 2004 zdobyła brąz w biegu indywidualnym.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 
 

Bułgarskie biathlonistki
Bułgarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1975